Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1991. годину.

Поредак

Референце 

1991
Музика у 1991.